Pigmaleão — rei de Chipre na mitologia grega
 Pigmalião de Tiro — rei de Tiro na mitologia romana
 Il Pigmalione — ópera de Gaetano Donizetti
Pigmaleão - peça de teatro de George Bernard Shaw
 Pygmalion — filme britânico de 1938 realizado por Anthony Asquith e Leslie Howard
 Pigmaleão (Os Simpsons) — episódio da série The Simpsons
 Pigmalião 70 — telenovela brasileira de 1970
 Efeito Pigmaleão — conceito de psicologia também conhecido como efeito Rosenthal

Desambiguações de antropônimos